La B' Katīgoria 2017-2018 è stata la 63ª edizione della seconda serie del campionato cipriota di calcio.

Classifica finale 

Calcio nel 2017
Calcio nel 2018
Seconda divisione cipriota